«Голубой велосипед» () — роман французской писательницы Режин Дефорж, опубликованный в 1981 году.

Первый роман из одноимённого цикла из десяти книг, последний роман был опубликован в 2007 году.

Роман издан на русском языке в 1995 году в переводе В. Иорданского (на русском языке изданы только первые четыре книги серии). Данный роман принёс писательнице широкую известность, только во Франции было продано более 10 миллионов экземпляров романа.

Сюжет 
Действие романа происходит во Франции в 1939—1949 годах.

В центре сюжета романа — судьба француженки Леа Дельмас, избалованной и капризной дочери богатого землевладельца, жизнь которой меняется с началом войны.

Первые четыре книги серии охватывают восемь лет жизни Леа.

Перед войной отец дарит ей небесно-голубой велосипед, пожелав, чтобы всё в жизни Леа складывалось красиво, легко и стремительно.

Но начинается война, жизнь Леа меняется. Умирают близкие ей люди, ей приходится одной поднимать поместье.

Кроме того, Леа становится курьером Сопротивления. Рискуя жизнью, она на своем голубом велосипеде пересекает пограничные зоны и перевозит письма и документы.

Критика 
Весь цикл романов зачастую сравнивают с романом Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», причём как при положительных, так и отрицательных отзывах, выделяя схожесть начала сюжета романа, но события романа разворачиваются не на фоне гражданской войны в США, как в истории Скарлетт О`Хара, а во Франции, во время Второй Мировой войны. История героини романа Леа проходит на фоне грандиозных событий, потрясших Францию в 1939—1949 года, подобно тому, как история в романе Митчелл разворачивается на фоне гражданской войны в США.

В период 1989—1993 годы во Франции имел место судебный процесс о нарушении авторских прав, инициированный правопреемниками Маргарет Митчелл, но в итоге претензии были отвергнуты, и роман был признан оригинальным произведением.

Экранизации 
Экранизирован в 2000 году режиссёром Тьерри Бинисти (:fr:Thierry Binisti) в виде сериала по четырем первым книгам серии. Роль главной героини сыграла Летиция Каста.

Примечания 

Романы на французском языке
Романы 1981 года